Конрад Хичлер (; , Цвайбрюккен — , Будапешт) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн.

Биография 
25 августа 1914 года поступил в Баварский пехотный полк.

Участник Первой мировой войны; лейтенант(с 11 октября 1915 года). За боевые отличия награждён Железным крестом 1-го и 2-го класса. В 1919 году демобилизован и 1 февраля 1920 года поступил на службу в Баварскую земельную полицию, а в 1925 году переведён в жандармерию.

1 мая 1933 года вступил в НСДАП (билет № 3268486). При создании Главного управления полиции порядка(HAOrPo) был назначен начальником группы в составе Командного управления.

Во время Польской кампании (и до июля 1940 года) командовал 682-м моторизованным батальоном полевой жандармерии. C 14 июля 1940 года руководитель группы учебных материалов Командного управления HAOrPo.

С 1 по 8 сентября 1940 года командир «Полицейской дивизии».

20 апреля 1941 года апреля вступил в СС (SS-Nr. 405896). С октября 1941 года инспектор жандармерии, одновременно в мае-июне 1943 года командовал учебным полицейским полком «Ораниенбург».

В июне 1943 года назначен командующим полицией порядка области «Черное море» (со штаб-квартирой в Симферопале).

С 9 октября 1944 года командующий полицией порядка в Венгрии.

Погиб в бою  года в Будапеште.

Звания 
Присвоение воинских званий:
 полковник полиции — 1 ноября 1937 года.
 оберштурмбаннфюрер СС — 20 апреля 1941 года.
 штандартенфюрер СС — 21 декабря 1941 года.
 бригадефюрер СС и генерал-майор полиции — 20 апреля 1944 года.
 группенфюрер СС и генерал лейтенант полиции — 30 января 1945 года.

Командиры дивизий СС
Генерал-лейтенанты нацистской Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)